Nosič může být:
 nosič (profese)
 nosič zavazadel – osoba pomáhající s přepravou zavazadel například hotelovým hostům
 nosič nosítek
 nosič golfových holí
 bacilonosič
 nosič, též atlas – první obratel horní krční páteře
 zařízení k upevnění vezených nebo nesených předmětů
 střešní nosič – střešní příslušenství automobilu k přepravě nákladu
 nosič kol – příslušenství automobilu určené k upevnění jízdních kol
 nosič na kolo – příslušenství jízdního kola určené k upevnění přepravovaných předmětů
 nosič praporu, nosič vlajky – řemení neboli pásnice pro praporečníka či vlajkonoše k nesení praporu či vlajky
 plavidlo určené k přepravě a provozu jiných dopravních prostředků
 nosič vrtulníků – plavidlo primárně určené pro provoz vrtulníků
 nosič letadel – česky obvykleji letadlová loď – plavidlo primárně určené pro provoz letadel
 nosič hydroplánů – plavidlo speciálně vybavené pro provoz hydroplánů
 kosmický nosič – typ kosmické rakety sloužící k nákladním účelům
 datový nosič neboli datové médium – hardwarové zařízení určené k ukládání dat
 nosič algebraické struktury – množina, na které je algebraická struktura se svými operacemi definována
 nosič funkce – část definičního oboru funkce, na kterém je tato funkce nenulová
 zvukový nosič – fyzické médium se zvukovým záznamem (fonografický váleček, gramofonová deska, magnetofonový pásek, CD atp.); fyzické médium určené k záznamu, uchování a reprodukování zvuku; užší pojem: hudební nosič

Související články 
 nositel

Externí odkazy